ADMV steht als Abkürzung für:

 Allgemeiner Deutscher Motorsport Verband, einen Sportverband mit Sitz in Berlin
 Allgemeiner deutscher Musikverein, der es sich zur Aufgabe machte, vorwiegend neuere Tonwerke aufzuführen und gewissermaßen für die lebenden Komponisten das zu sein, was Gemäldeausstellungen für die lebenden Maler waren

ADMV